Parkinson henviser til forskellige artikler:

 Cyril Northcote Parkinson – engelsk historiker og forfatter
 James Parkinson – engelsk læge
 Mark Parkinson –  amerikansk advokat
 Parkinsons sygdom – kronisk nervesygdom